Лос Питајос има више значења:

 Лос Питајос, Ранчо (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Питајос (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Питајос (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Питајос (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Питајос (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику